Cookie har flere betydninger:
 Cookie – edb-terminologi for en bestemt form for data
 Cookie – angliseret udtryk for småkage
 Ben's Cookies – kæde af butikker i Storbritannien, som sælger småkager